Clive Oppenheimer (1964) – vulcanologo britannico
 David Oppenheimer (1834-1897) – imprenditore tedesco e sindaco di Vancouver
 Ernest Oppenheimer (1880-1957) – commerciante tedesco di diamanti
 Frank Oppenheimer (1912-1985) – fisico tedesco-americano
 Franz Oppenheimer (1864-1943) – sociologo ed economista tedesco
 Günter Oppenheimer (1924-2003) – compositore e musicista tedesco
 Harry Frederick Oppenheimer (1908-2000) – uomo d'affari sudafricano
 Hillel Oppenheimer – botanico israeliano
 Johannes Oppenheimer (1918-2007) – dal 1980 al 1986 vicepresidente del tribunale amministrativo federale tedesco
 Joseph Oppenheimer (1876-1966) – pittore tedesco
 Joseph Süß Oppenheimer (1698-1738) – tedesco, mercante e finanziere del duca di Württemberg 
 Julius Robert Oppenheimer (1904-1967) – fisico tedesco-statunitense
 Max Oppenheimer (1902-1957, nome d'arte: Max Ophüls) – regista cinematografico tedesco
 Max Oppenheimer (1885-1954) – pittore austriaco
 Max Ludwig Oppenheimer (1919-1994) – pubblicista e storico tedesco
 Michael Oppenheimer (1946) - climatologo statunitense 
 Peter Oppenheimer (1963) – il "Senior Vice President" e lo "Chief Financial Officer" della Apple 
 Samuel Oppenheimer (1653-1703) – consulente di corte a Vienna e rabbino

Altro 
 Oppenheimer – nome assegnato ad un cratere lunare in onore di Julius Robert Oppenheimer
 Oppenheimer – miniserie televisiva di sette episodi prodotta dalla BBC nel 1980 e basata sulla vita di Julius Robert Oppenheimer (interpretato da Sam Waterston)
 Oppenheimer - film di Christopher Nolan in uscita nel 2023

Voci correlate 
 Oppenheim